El término Roble hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Botánica
Roble, muchas especies de árbol del género Quercus.
Roble albar
Roble andaluz
Roble blanco y roble blanco americano.
Roble carrasqueño
Roble común
Roble de Bermiego, árbol milenario.
Roble dorado, chipriota.
Roble enciniego
Roble matorrizo
Roble portugués
Roble turco

Lugares
Cerro El Roble, ubicado en el límite de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, Chile.
Cuarto Roble, yacimiento arqueológico romano.
El Roble, corregimiento panameño.
El Roble, municipio colombiano.
Isla del Roble o isla Oak.
Mall Plaza El Roble en la ciudad de Chillán, Chile.
Torre Roble, torre de oficinas, en San Salvador.

Además
Batalla de El Roble
Grupo Roble, conjunto empresarial.
Historia de un roble solo, película chilena.
Hojas de roble, símbolo político.
Operación Roble, durante la Segunda Guerra Mundial.
Rey del Roble, antigua deidad europea.
Roble de Thor, legendario árbol sagrado.
Sagrada Familia del roble, óleo sobre tabla de Rafael Sanzio.